Заборское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Заборское сельское поселение — входит в Тарногский район

Костромская область
 Заборское сельское поселение — входит в Островский район